Oak Hill kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Oak Hill (Alabama)
 Oak Hill (Florida)
 Oak Hill (Kansas)
 Oak Hill (Ohio)
 Oak Hill (Tennessee)
 Oak Hill (West Virginia)